Чіг кьофте, Чіг або чі кьофте (тур. Çiğ köfte ) — національна закуска турецької (поширена переважно на сході та південному сході Туреччини), курдської, вірменської кухні.
 Муаззез Ілміє Чіг (тур. Muazzez İlmiye Çığ; нар. 20 червня 1914, Бурса, провінція Бурса, Туреччина) — турецький археолог і ассиролог.